Fiumani – abitanti di Fiume (Croazia)
Fiumani – abitanti di Fiume Veneto